Hanjiang bezeichnet:

 den Stadtbezirk Hanjiang (涵江区) der bezirksfreien Stadt Putian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Hanjiang (Putian)
 den Stadtbezirk Hanjiang (邗江区) der bezirksfreien Stadt Yangzhou in der chinesischen Provinz Yangzhou, siehe Hanjiang (Yangzhou)
 die Großgemeinde Hanjiang (蚶江镇) der Stadt Shishi in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Hanjiang (Shishi)
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Tonghui Machinery Works